Это муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Увинского района"

История 
Централизованная библиотечная система Увинского района насчитывает 23 библиотеки: 21 сельскую библиотеку и 2 районных, кроме того читателей обслуживают 57 внестационарных библиотечных пунктов.